Margny kan syfta på:
 Margny, Ardennes
 Margny, Marne